Odbojka je u programu Mediteranskih igara od trećeg izdanja 1959. Najuspješnija je reprezentacija Italije.

Izdanja

Vječna ljestvica